

Escara (del griego «Εσχάρα», "hogar") puede referirse a 

 Escara, enfermedad de la piel;
 Escara, un plato de cerámica que servía para cocinar. 
 Escara, sinónimo de hogar o brasero, lugar donde se enciende el fuego dentro de una casa. En la Antigua Grecia, la base del hogar se hacía normalmente en tierra batida y se situaba en el centro del «megaron».
 Escara (altar), en la Antigua Grecia, un altar bajo que se utilizaba para sacrificios consagrados a los héroes y a los muertos, en donde se hacía fluir la sangre de las víctimas.

Otros usos del término 

 Escara, municipio en el Departamento de Oruro, en Bolivia;